Qujie (kinesiska: Ch’ü-chieh-shih, Ch’ü-chieh, 曲界, Kükkai) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 420 kilometer sydväst om provinshuvudstaden Guangzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Qujie är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Qujie är det största samhället i trakten. Trakten runt Qujie består till största delen av jordbruksmark. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Guangdong

WP:Projekt Kina